Головниха:

 Головниха (приток Чёма) — река в Новосибирской области.
 Головниха (приток Большого Корчугана) — река в Кемеровской области.
 Головниха (приток Камы) — река в Пермском крае.